Die Football League Third Division 1973/74 war die 47. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Oldham Athletic und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Bristol Rovers und York City in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1974/75 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Crystal Palace, Preston North End und Swindon Town die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Cambridge United, Shrewsbury Town, der FC Southport und der AFC Rochdale. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1974/75 der Fourth-Division-Meister Peterborough United und die dahinter platzierten FC Gillingham, Colchester United sowie FC Bury die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1973-74 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1973/74
Fußballsaison 1973/74